Irezumi steht für:
 japanische Tätowierungen, siehe Tätowierung#Gesellschaftliche Bedeutung in Japan
 Die Tätowierung, japanischer Spielfilm (1966) von Yasuzō Masumura
 Irezumi – Die tätowierte Frau, japanischer Erotikfilm (1981) von Yōichi Takabayashi